Manka oder Maňka ist der Familienname folgender Personen:

 Foday Jibani Manka (1942–2014), gambischer Politiker
 Vladimír Maňka (* 1959), slowakischer Politiker (SMER)